L'Irlandais est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Irlandais (), film américain de Mike Hodges sorti en 1987 ;
 L'Irlandais (), film irlandais de John Michael McDonagh sorti en 2011.